
Molekulska formula -{C14H18N2O2}- se može odnositi na:

 O-Acetilpsilocin
 Sunifiram